In der Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2017–2020) sind alle Grossräte verzeichnet, die zu Beginn für die Amtsperiode 2017 bis 2020 in den Grossen Rat des Kantons Aargau gewählt wurden. Rücktritte und Nachrückende sind in einem weiteren Abschnitt erfasst.

Gesamterneuerungswahlen 

Die Gesamterneuerungswahlen fanden am 23. Oktober 2016 statt, bei einer Wahlbeteiligung von 33,04 % (2016: 32,8 %). 369 Frauen und 695 Männer bewarben sich auf 11 Listen für die 140 Sitze. 110 Bisherige wurden wiedergewählt, 30 Neue kamen hinzu. Für die Wahl wird der Kanton in elf Wahlkreise eingeteilt, wobei der Regierungsrat aufgrund der Wohnbevölkerung die folgende Mandatsverteilung festlegte: Baden 30 Sitze, Aarau und Bremgarten je 16, Zofingen 15, Lenzburg 13, Brugg 11, Rheinfelden 10, Kulm 9, Laufenburg, Muri und Zurzach je 7 Sitze.

Gewinnerin war die SP, die 2012 und 2009 noch Sitze verloren hatte. Sie gewann 5 Sitze auf Kosten der Mitteparteien (BDP –2, CVP –2, glp –1) hinzu und wurde damit zur zweitstärksten politischen Kraft im Kanton. Die übrigen Parteien – FDP, Grüne, EVP und EDU – blieben unverändert. Die Sozial-Liberale Bewegung (SLB, Listen in vier Wahlkreisen) und die neu angetretene Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung (LOVB, Listen in zwei Wahlkreisen) waren wie erwartet vollkommen chancenlos. Die SVP blieb mit 45 Sitzen klar die stärkste Partei. Die BDP konnte mit nur noch 4 Sitzen keine Fraktion mehr bilden und schloss sich deshalb der Fraktion der EVP an.

Der Frauenanteil erhöhte sich von 31,43 auf 36,43 %.

Bei den Gesamterneuerungswahlen gewählte Mitglieder des Grossen Rates 
Quelle: Website des Kantons Aargau

Während der Legislaturperiode 2017–2020 ausgeschiedene und nachgerückte Mitglieder

Partei- und Fraktionswechsel 

Maya Bally Frehner und Michael Notter wechselten Ende April 2020 von der BDP zur CVP und damit auch von der EVP-BDP-Fraktion im Grossen Rat zur CVP-Fraktion. Die BDP hatte nach den erheblichen Verlusten auf nationaler Ebene vom Herbst 2019 beschlossen, 2020 nicht mehr zu den Wahlen anzutreten. Sie befürchtete, die Hürde von 5 Prozent der Parteienstimmen in einem Bezirk oder einen gesamtkantonalen Wähleranteil von 3 Prozent nicht mehr überspringen zu können. Der Parteiwechsel von Bally Frehner und Notter zur CVP erschien deshalb als einzige Möglichkeit, im Herbst einen Sitzverlust für die politische Mitte zu verhindern.

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2021–2024)
 Liste der Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Aargau (2013–2016)

Weblinks 
 Ergebnisse Grossratswahlen 2016 auf der Website des Kantons Aargau
 Thomas Milic, Uwe Serdült: Wer wählte wen bei den Aargauer Wahlen 2016? (= Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau. Nr. 12). Februar 2017, S. 1 (PDF; 4,2 MB).

Einzelnachweise 

Grosser Rat (Aargau)